Amara - um gênero de insetos
Rio Amara

Desambiguação